In Georgien bestehen folgende gesetzliche Feiertage:

Fußnoten 

Kultur (Georgien)
Georgien